Dit is een lijst van planetoïden 39801-39900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39801) - || 1997 UV6|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (39802) Ivanhlinka || 1997 UO9|| 29 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (39803) - || 1997 UY15|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (39804) - || 1997 VP5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39805) - || 1997 WG2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39806) - || 1997 WX2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39807) - || 1997 WY19|| 24 november 1997 || Spacewatch
|-
| (39808) - || 1997 WQ25|| 25 november 1997 || T. Stafford
|-
| (39809) Fukuchan || 1997 WB30|| 30 november 1997 || T. Seki
|-
| (39810) - || 1997 WQ35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (39811) - || 1997 WJ38|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (39812) - || 1997 WE44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (39813) - || 1997 XV4|| 6 december 1997 || ODAS
|-
| (39814) Christianlegrand || 1997 XF8|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (39815) - || 1997 XU9|| 4 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39816) - || 1997 XE11|| 10 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39817) - || 1997 YN || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39818) - || 1997 YR4|| 24 december 1997 || N. Sato
|-
| (39819) - || 1997 YE10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39820) - || 1997 YV17|| 31 december 1997 || Spacewatch
|-
| (39821) - || 1998 AH7|| 5 januari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39822) - || 1998 BO || 18 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39823) - || 1998 BV || 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39824) - || 1998 BQ1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39825) - || 1998 BP2|| 20 januari 1998 || LINEAR
|-
| (39826) - || 1998 BY2|| 19 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (39827) - || 1998 BA3|| 19 januari 1998 || P. G. Comba
|-
| (39828) - || 1998 BH4|| 21 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (39829) - || 1998 BS4|| 17 januari 1998 || ODAS
|-
| (39830) - || 1998 BS6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39831) - || 1998 BU6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39832) - || 1998 BJ9|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (39833) - || 1998 BS10|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39834) - || 1998 BW10|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (39835) - || 1998 BQ13|| 24 januari 1998 || LINEAR
|-
| (39836) - || 1998 BJ17|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39837) - || 1998 BH18|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39838) - || 1998 BK19|| 26 januari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (39839) - || 1998 BM19|| 18 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39840) - || 1998 BJ24|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39841) - || 1998 BU24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39842) - || 1998 BV25|| 29 januari 1998 || T. Stafford
|-
| (39843) - || 1998 BB26|| 29 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (39844) - || 1998 BA30|| 29 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39845) - || 1998 BT35|| 28 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39846) - || 1998 BB37|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39847) - || 1998 BU42|| 20 januari 1998 || LINEAR
|-
| (39848) - || 1998 BW44|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (39849) Giampieri || 1998 CF2|| 13 februari 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (39850) - || 1998 CG3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39851) - || 1998 CU3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39852) - || 1998 CV3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39853) - || 1998 CA4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39854) Gabriopiola || 1998 DB3|| 20 februari 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (39855) - || 1998 DG3|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (39856) - || 1998 DV4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (39857) - || 1998 DA5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (39858) - || 1998 DG6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (39859) - || 1998 DC7|| 17 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (39860) Aiguoxiang || 1998 DY7|| 17 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39861) - || 1998 DO8|| 21 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39862) - || 1998 DX10|| 17 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39863) - || 1998 DL15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (39864) Poggiali || 1998 DH20|| 26 februari 1998 || Campo Catino
|-
| (39865) - || 1998 DB22|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (39866) - || 1998 DB24|| 17 februari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (39867) - || 1998 DG24|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (39868) - || 1998 DM27|| 27 februari 1998 || P. Antonini
|-
| (39869) - || 1998 DV27|| 21 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (39870) - || 1998 DX27|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (39871) Lucagrazzini || 1998 DB33|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (39872) - || 1998 DW33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39873) - || 1998 DC34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39874) - || 1998 DC35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (39875) Matteolombardo || 1998 DS35|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (39876) - || 1998 DB38|| 27 februari 1998 || NEAT
|-
| (39877) Deverchere || 1998 EQ6|| 1 maart 1998 || ODAS
|-
| (39878) - || 1998 EH8|| 2 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39879) - || 1998 EK8|| 3 maart 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (39880) Dobšinský || 1998 ER9|| 15 maart 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (39881) - || 1998 EK11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39882) Edgarmitchell || 1998 EM11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39883) - || 1998 ER11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39884) - || 1998 ET11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39885) - || 1998 EG12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39886) - || 1998 EL12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39887) - || 1998 ED13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39888) - || 1998 ES20|| 3 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (39889) - || 1998 FG || 17 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (39890) Bobstephens || 1998 FA3|| 23 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (39891) - || 1998 FB5|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39892) - || 1998 FQ5|| 23 maart 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (39893) - || 1998 FS5|| 24 maart 1998 || Kleť
|-
| (39894) - || 1998 FO13|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (39895) - || 1998 FK15|| 28 maart 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (39896) - || 1998 FB16|| 29 maart 1998 || ODAS
|-
| (39897) - || 1998 FL23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39898) - || 1998 FQ23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39899) - || 1998 FP26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39900) - || 1998 FW26|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten